Плюр'я́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на захід від Парижа, 80 км на північний захід від Ренна, 30 км на північний схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 692 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1517,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Плюр'ян 
 [ Розташування муніципалітету Плюр'ян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор